The Mysterious Hand peut désigner:

 The Mysterious Hand, film muet américain réalisé par Bertram Bracken et sorti en 1913 ;
 The Mysterious Hand, film muet américain réalisé par Francis Ford et sorti en 1914